La abreviatura o sigla DEP puede referirse a:

 Densidad Espectral de Potencia.
 Descanse en paz.
 Desprendimiento del Epitelio Pigmentario.
 Prevención de ejecución de datos, en inglés Data Execution Prevention.
 Dillinger Escape Plan, banda de heavy metal
 Diario Era Palentino, ahora es un periódico políticamente de derechas.
 Dirección de Educación Pública, un servicio público dependiente del Ministerio de Educación de Chile.